Karapanos är ett grekiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandros Karapanos (1873–1946), grekisk diplomat och politiker
 Konstantinos Karapanos (1840–1914), grekisk arkeolog och politiker